Bonanomi est un patronyme porté notamment par :
 
 Marco Bonanomi (1985-), pilote automobile italien,
 Roberta Bonanomi (1966-), coureuse cycliste italienne.

Patronyme italien